Pope County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Pope County (Arkansas)
 Pope County (Illinois)
 Pope County (Minnesota)